Tved Kirke har flere betydninger:

 Tved Kirke (Syddjurs Kommune) – Tved Sogn, Syddjurs Kommune
 Tved Kirke (Thisted Kommune) – Tved Sogn, Thisted Kommune
 Tved Kirke (Svendborg Kommune) – Tved Sogn, Svendborg Kommune